Suzuki Baleno kan referere til flere forskellige bilmodeller fra Suzuki:
 Suzuki Baleno (1995) − en lille mellemklassebil solgt i Europa mellem 1995 og 2002
 En omdøbt version af Suzuki Liana, solgt i Indonesien mellem 2002 og 2007
 En omdøbt version af Suzuki SX4, solgt i Indonesien mellem 2008 og 2010
 Suzuki Baleno (2015) – en minibil solgt i Europa siden 2015